Kondoa se poate referi la:

Localități
 Kondoa, oraș în Tanzania
 Kondoa, așezare în Tanzania